Miejscowości w USA:
 Wyocena – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Wyocena – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia

Gminy w USA:
 Wyocena (ang. Wyocena Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia